

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kelz“ beginnt.

Kelz 



 Kelz, Heinrich P. (1940–2021), deutscher Sprachwissenschaftler
 Kelz, Julia (* 1985), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Kelz, Philip Leonhard (* 1988), deutscher Schauspieler